

Les Forges, ancienne commune française de la Creuse, auj. intégrée à Gouzon
 Les Forges, ancienne commune française du Morbihan devenue une commune déléguée de la commune nouvelle de Forges de Lanouée. 
 Les Forges, commune française des Deux-Sèvres
 Les Forges, commune française des Vosges

Les Forges ou Aux Forges, hameau de la commune belge d'Engis
 Les Forges, hameau de la commune belge de Marchin
 Les Forges, hameau de la commune belge de Sprimont
 Les Forges, hameau de la commune belge de Stoumont

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France